ISTP peut faire référence à :
ISTP un établissement proposant des formations d'ingénieur en alternance, en coopération avec l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne. 
ISTP  un type de personnalité dans la classification Myers-Briggs. 
ISTp  un type Socionique
 International Solar-Terrestrial Physics un programme spatial d'études des interactions entre le vent solaire et la magnétosphère.